FESCO steht als Abkürzung für:

 FESCO Transportation Group (Far-Eastern Shipping Company), russische Reederei, siehe Liste von Reedereien #F
 Fédération des Scouts de la République démocratique du Congo, kongolesische Vereinigung von Pfadfindern

Abkürzung